Jalová, selo u Slovačkoj
Jalova (Seged, Mađarska), dio grada Segeda (Segedina) u Mađarskoj